Roger Taylor es el conjunto, del nombre propio Roger y el apellido Taylor, que puede referirse a:

Personajes 
 Roger Taylor (1941-), tenista británico (en inglés);
 Roger Meddows Taylor (1949-), baterista de Queen y The Cross;
 Roger Andrew Taylor (1960-), baterista de Duran Duran.